La bambola di carne (Die Puppe) – film del 1919 diretto da Ernst Lubitsch (1919)
Bambola di carne (Liebe muß verstanden sein) – film del 1933 diretto da Hans Steinhoff
Bambola di carne – film del 1995 diretto da Andrea Bianchi